Sidaurip (Kawunganten), een plaats in Indonesië
Sidaurip (Gandrungmangu), een plaats in Indonesië
Sidaurip (Binangun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing